Termin  ima više značenja.

 N-acetilneuraminatna lijaza, enzim
 NPL (programski jezik)